In 1978 werd de 22ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 25 maart tot 13 augustus. Guarani werd landskampioen.

Format
Er namen 74 teams deel aan het kampioenschap. In de eerste fase werden de clubs verdeeld over zes groepen van twaalf of dertien teams. De top zes kwalificeerde zich voor de tweede fase en werden verdeeld over de groepen G tot J, daarvan stootte de top zes nog door naar de derde fase. De andere clubs uit de eerste fase werden in de tweede fase nog verdeeld over de groepen K tot P, hiervan stootte enkel de winnaar door naar de derde fase. In de derde fase werden de overgebleven clubs verdeeld over vier groepen van acht, waarvan de top twee zich plaatste voor de kwartfinales. Indien een club met meer dan twee goals verschil won kreeg het drie punten, anders twee.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Tweede fase

Groep G

Groep H

Groep I

 (1): Flamengo kwalificeerde zich als club met de beste resultaten over beide fases van de niet reeds gekwalificeerde clubs van de groepen G tot J.

Groep J

Groep K

 (1): Grêmio Maringá kwalificeerde zich als club met de beste resultaten over beide fases van de niet reeds gekwalificeerde clubs van de groepen K tot P.

Groep L

Groep M

Groep N

Groep O

Groep P

Derde fase

Groep Q

Groep R

Groep S

Groep T

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A